Рудины — дворянский род и название населённых пунктов в России:

 Рудины — дворянский род.
 Рудины — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Рудины — деревня в Ступинском районе Московской области.